Die SPD-Landesgruppe Niedersachsen und die SPD-Landesgruppe Bremen haben sich im Oktober 2009 zu einer gemeinsamen Gruppe zusammengeschlossen. Damit ist sie die einzige Landesgruppe im Deutschen Bundestag, in der die Mitgliedschaft aus Abgeordneten zweier Bundesländer stammt.

Funktion und Arbeitsweise 
Die SPD-Landesgruppen Niedersachsen/Bremen tagen regelmäßig an Montagabenden. Von 2014 bis Februar 2018 war der im Dezember zum SPD-Generalsekretär gewählte Lars Klingbeil aus Munster Vorsitzender. Seit dem 19. Februar 2018 leitet der ostfriesische SPD-Bundestagsabgeordnete Johann Saathoff die Landesgruppen. Vertreten wird er von Kerstin Tack, Falko Mohrs, Sarah Ryglewski und Lars Klingbeil.

Die Landesgruppe vertritt die SPD-Bundestagsfraktion in ihren Bundesländern und wirkt an der Öffentlichkeitsarbeit der Bundestagsfraktion mit. Sie wirbt für die Politik ihrer Fraktion in Niedersachsen und Bremen und hält den Dialog zu Institutionen wie z. B. Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Arbeitgeberverbänden, Landtags- und Bürgerschaftsfraktionen, den beiden SPD-Landesverbänden und anderen Institutionen. Innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion vertritt die Landesgruppe die Interessen ihrer beiden Bundesländer und wirkt an der fraktionsinternen Willensbildung mit.

Mitglieder 
Mitglieder der Landesgruppe sind alle 22 SPD-Bundestagsabgeordnete (19. Wahlperiode) aus Bremen und Niedersachsen. In 18. Wahlperiode (2013–2017) gehörten der Landesgruppe 27 Abgeordnete an, in der 17. Wahlperiode (2009–2013) waren es 21 Abgeordnete und in der 16. Wahlperiode (2005–2009) 27 Abgeordnete. In der 15. Wahlperiode (2002–2005) umfasste die Landesgruppe ganze 31 Mitglieder und nach der für die SPD sehr erfolgreichen Bundestagswahl 1998 waren es 35 Bundestagsabgeordnete.

Prominente Mitglieder 
Zu den bekanntesten Mitgliedern der SPD-Landesgruppen Niedersachsen/Bremen gehören der ehemalige SPD-Vorsitzende und Vizekanzler, sowie Bundesminister für Wirtschaft und Energie (2013–2017) und Bundesminister des Auswärtigen (Januar 2017 bis 14. März 2018) Sigmar Gabriel, der ehemalige Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion (2013–2017) und seit 2017 Vizepräsident des Deutschen Bundestages Thomas Oppermann, der Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil (seit dem 14. März 2018), sowie der seit Dezember 2017 amtierende SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, die ehemalige SPD-Generalsekretärin (2014–2015) und Beamtete Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016–2017) Yasmin Fahimi und die Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (seit 2013) Caren Marks.

Mitglieder der SPD-Landesgruppen Niedersachsen/Bremen 
 Daniela De Ridder
 Yasmin Fahimi
 Hiltrud Lotze
 Hubertus Heil
 Lars Klingbeil
 Kirsten Lühmann
 Caren Marks
 Matthias Miersch
 Susanne Mittag
 Falko Mohrs
 Siemtje Möller
 Dennis Rohde
 Sarah Ryglewski
 Johann Saathoff
 Uwe Schmidt
 Johannes Schraps
 Rainer Spiering
 Svenja Stadler
 Kerstin Tack
 Marja-Liisa Völlers
 Bernd Westphal

Ehemalige prominente Mitglieder 
Zu den ehemaligen Mitgliedern der Landesgruppen Niedersachsen/Bremen gehören Altbundeskanzler Gerhard Schröder, der bis 2009 amtierende Fraktionsvorsitzende Peter Struck, Reinhold Robbe, Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages bis 2010, die seit 2017 amtierende Niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Carola Reimann, die ehemalige Bundesministerin (1998–2005), die ehemalige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages (2013–2017) Edelgard Bulmahn, die ehemalige Vorsitzende der Landesgruppen und Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Gabriele Lösekrug-Möller, der ehemalige Vorsitzende der Landesgruppe Bremen und Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Uwe Beckmeyer, sowie der ehemalige Bremer Bürgermeister Carsten Sieling. Peter Struck wurde im Dezember 2009 zum Ehrenvorsitzenden ernannt, Reinhold Robbe hat den Status des Ehrenmitgliedes.

Vorsitzende 
 Johann Saathoff: seit 2018
 Lars Klingbeil: 2014–2018
 Gabriele Lösekrug-Möller: 2011–2014
 Holger Ortel: 2001–2011
 Uwe Beckmeyer: nur Landesgruppe Bremen: 2002–2009
 Dietmar Schütz: nur Landesgruppe Niedersachsen: 1994 bis 2001

Weblinks 
 Website der Landesgruppe

Einzelnachweise 

SPD Landesgruppen Niedersachsen/Bremen
Landesgruppe SPD Niedersachsen/Bremen
SPD Landesgruppen Niedersachsen/Bremen
SPD Landesgruppen Niedersachsen/Bremen